Bürgerbahnhof bezeichnet:

 den Bürgerbahnhof in Potsdam, siehe Bahnhof Potsdam Park Sanssouci#Bürgerbahnhof

verschiedene Bahnhöfe oder Bahnhofsgebäude, die damit auf unterschiedliche Weise bürgerschaftliche Verbindungen ausdrücken sollen:

 zum Bahnhof Cuxhaven#Bahnhofsgebäude
 zum Bahnhof Landsberg (am Lech)
 zum Bahnhof Leutkirch
 zum Bahnhof Murnau#Seit 1994
 zum Bahnhof Neuruppin#Neuruppin Rheinsberger Tor
 zum Bahnhof Uffing (a. Staffelsee)
 zum Bahnhof Wuppertal-Vohwinkel